Confession е втори студиен албум на американската метъл група Ill Niño. Албумът дебютира на #37 място в Билборд 200 с 27 863 продадени копия.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Марк Ризо – китара (песни 2, 4, 6 – 8, 10 – 15)
 Жардел Пайсанте – китара
 Ару Лъстър – китара (песни 1, 5, 9, 16, 17)
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Даниел Куто – ударни
 Омар Клавихо – клавиши
 Джо Родригес – ударни
 Майки Долинг – китара (песен 3)
 Макс Илайджа – вокали (песен 9)

Песни 

 Have You Ever Felt? е включена във видеоиграта Ghost Recon Advanced Warfighter за Xbox 360.
 Има испанска версия на How Can I Live, която включва текст на испански и хор на английски. Тя е включена към сингъла How Can I Live.
 When It Cuts е част от играта Infected за PlayStation Portable.
 How Can I Live е част от саундтрака на хоръра Фреди срещу Джейсън.

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2003 година